FK Taraz er en kasakhstansk fodboldklub, som spiller på Taraz Central Stadium (12.525 tilskuerpladser). FK Taraz vandt sidst et mesterskab i 1996, og året efter blev de nummer 2.

Titler 
 Kasakhstanske mesterskaber (1): 1996
 Kasakhstanske pokalturnering (1): 2004
 Superpokalturnering (0):

Klub farver 
 blå hvid

Historiske slutplaceringer

Noter 

Taraz, FK